Reder ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Reder (1894–1976), deutsche Lehrerin, Ehrenbürgerin von Heustreu, siehe Liste der Ehrenbürger von Heustreu
 Alfred Reder (1901–1944), deutscher Maler und Grafiker
 Bernhard Reder (1897–1963), österreichisch-tschechisch-US-amerikanischer Bildhauer, Maler und Architekt
 Christian Reder (* 1944), österreichischer Politologe
 Dorothea Heymann-Reder (* 1963), deutsche Politikerin (Die Grünen) und Übersetzerin
 Ewald Reder (* 1954), deutscher Musikwissenschaftler, Pianist und Publizist
 Ewart Reder (* 1957), deutscher Schriftsteller
 Franz Reder-Broili (1854–1918), deutscher Maler
 Georg Reder (1779–1830), deutscher Politiker, Bürgermeister von Ingolstadt
 Gigi Reder (1928–1998), italienischer Schauspieler

 Heinrich von Reder (1824–1909), deutscher Militär, Schriftsteller und Maler
 Heinrich Richard Reder (1862–1942), deutscher Landschafts- und Schlachtenmaler
 Ignaz Reder (1746–1796), deutscher Freiheitskämpfer
 Johnny Reder (1909–1990), polnisch-US-amerikanischer Fußball- und Baseballspieler
 Klaus Reder (* 1958), deutscher Historiker, Volkskundler und Heimatpfleger
 Michael Reder (* 1974), deutscher Philosoph
 Oskar Schmidt-Reder (auch Oscar Schmidt-Reder; ?–1906), deutscher Historiker und Bergrat
 Paul-Friedrich Reder (1922–2004), deutscher Handballspieler und -trainer
 Robert von Reder (um 1800–1869), deutscher Jurist und Politiker, Landrat des Kreises Sprottau und Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Walter Reder (1915–1991), österreichischer SS-Sturmbannführer und Kriegsverbrecher

Siehe auch:

 Reeder
 Rehder
 Rheder
 Raeder